Het seizoen 1969/70 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 7 september 1969 en eindigde op 24 mei 1970. RAA Louviéroise won in Derde Klasse A, AS Eupen won in Derde Klasse B.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 KFC Herentals (rechtstreeks)
 RFC Sérésien (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 K. Kortrijk Sport (kampioen 4A)
 VC Westerlo (kampioen 4B)
 RAA Louviéroise (kampioen 4C)
 AS Eupen (kampioen 4D)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 RAA Louviéroise (kampioen 3A)
 AS Eupen (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 RA Marchiennoise des Sports (rechtstreeks uit 3A)
 VC Zwevegem Sport (rechtstreeks uit 3A)
 RRFC Montegnée (rechtstreeks uit 3B)
 KACV Brasschaat (rechtstreeks uit 3B)

Eindstand

Derde Klasse A

Noot: K. Kortrijk Sport en RA Marchiennoise des Sports eindigden op een gedeelde voorlaatste plaats. Een testwedstrijd zou bepalen wie in Derde Klasse bleef. K. Kortrijk Sport won deze wedstrijd met 2-1.

Derde Klasse B

Noot: VC Westerlo en RFC Seraing eindigden op een gedeelde tweede plaats. Een testwedstrijd zou bepalen wie tweede werd. KVC Westerlo won deze wedstrijd met 0-1.

Titelwedstrijd Derde Klasse
De twee teams die kampioen werden in hun reeks, RAA Louviéroise en AS Eupen, speelden een heen -en terugwedstrijd om te bepalen wie de winnaar van Derde Klasse zou worden. 

De teams die tweede eindigden in hun reeks, RAEC Mons en VC Westerlo, speelden ook een wedstrijd. De wedstrijd werden echter enkel voor de eer gespeeld aangezien geen van beide teams kon promoveren.

Testwedstrijd degradatie
De teams die voorlaatste eindigden in hun reeks, RA Marchiennoise des Sports en RRFC Montegnée, speelden een wedstrijd voor het geval er een extra plaats zou vrijkomen in Derde Klasse.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3